DD, Dd, dd en varianten kunnen verwijzen naar:

 d.d., afkorting van de dato, Latijn voor "van de datum, daterend van"
 dd., afkorting van "dienstdoend", iemand in zekere dienst
 d.d. (rec.) de die, per dag, daags
 dd., afkorting voor differentiële diagnose (geneeskunde)
 D.D., Divinitatis Doctor, Latijn voor "Doctor in de Godgeleerdheid", een verouderde maar hoge graad in de theologie
 D.D., "Different Dimension", term uit het Yu-Gi-Oh!-kaartspel
 DD, afkorting voor dubbeldooier
 DD, afkorting voor de Haagse schaakvereniging Discendo Discimus
 DD, de IATA-code van luchtvaartmaatschappij Nok Air, onderdeel van Thai Airways International
 DD, de code op de kentekenplaat van auto's uit Dresden in Duitsland
 DD, de code op de kentekenplaat van auto's uit Zuid-Celebes in Indonesië
 DD tank, de Sherman A4-D4 DD (Duplex Drive), een Amerikaanse drijvende tank gebruikt bij de landing in Normandië in 1944
 DD, distale musculaire dystrofie
 DD, een cupmaat van een beha
 DD, de tweeletterige code van de voormalige Duitse Democratische Republiek in de ISO 3166-1 standaard uit 1974, teruggetrokken in 1990
 DD, due diligence of boekenonderzoek bij overname van bedrijfsactiviteiten
 DD, Dürüm Döner Turks gerecht
 .dd, het nooit gebruikte toplevel domein van de voormalige DDR
 dd (Unix), een bestandsbewerkingsprogramma voor Unix-systemen sinds 1975
 dd, symbool van "dag in twee cijfers" in een dagtekeningnotatievoorbeeld zoals dd-mm-jjjj
 dd, het HTML-element voor het opmaken van definitie data in een definitie lijst
 dd, afkorting van "don't die", ga niet dood, internetjargon gebruikt in computerspellen

Als initialen 
 Dagobert Duck, de rijkste eend ter wereld, voor het eerst getekend in 1947
 Daredevil, superheld uit de comics van Marvel
 Darkwing Duck, een tekenfilmserie van Walt Disney van 1991 tot 1995
 Diana Dobbelman, Nederlands actrice
 Diamond Dreamer, een album van Picture
 Dikkie Dik, een rode kater, de hoofdfiguur uit de serie kinderboeken met dezelfde naam
 Dolby Digital, een merknaam voor digitale geluidsweergaven van Dolby
 Don Diablo, DJ, zanger/artiest; Don Pepijn Schipper
 Donald Duck, de neef van Dagobert Duck
 Doris Day, Amerikaans zangeres en actrice
 Douwes Dekker, Ernest Douwes Dekker, Indisch-Nederlands journalist
 Dirk Duffeling, personage, neef van Harry Potter
 Dunkin' Donuts, een internationale koffie- en broodjesfirma, opgericht in 1950
 Duran Duran, een Britse popgroep uit de jaren 1980